le nom, en sémantique, est un mot ou une locution servant à désigner les êtres, les choses et les concepts.
 le nom, ou substantif, en grammaire, définit une nature grammaticale.
 le nom, en droit et en état civil, sert à individualiser une personne juridique dans la vie sociale. On l'appelle alors aussi le patronyme.
 le nộm, autre nom du Gỏi, est un plat traditionnel vietnamien.

Sigle 

 NOM est le sigle de Nouvel Ordre Mondial :
 Nouvel ordre mondial (relations internationales), concept géopolitique.
 Nouvel ordre mondial (théorie du complot)
 National Organization for Marriage, association américaine conservatrice à but lucratif contre le droit des homosexuels à se marier et adopter ou avoir des enfants.

Toponyme 

 Nom est un village de la commune de Nganha, dans la région de l'Adamaoua et le département de la Vina, au Cameroun.
 le Nom est un torrent de Haute-Savoie, dans la chaîne des Aravis et le massif des Bornes, en France.

Voir aussi 
 Nom d'action
 Nom de Dieu
 Nom de famille
 Nom propre et Nom commun
 Nom posthume
 Nom binominal
 Nom normalisé
 Nom valide (zoologie) et Nom correct (botanique)
 Nom verbal
 Nom vulgaire
 Nom vernaculaire
 Nom commercial
 Nom de domaine
 Nom de scène et Nom d'artiste
 Nom de code